Anton von Graffenried ist der Name folgender Personen:

* Anton von Graffenried (I.) (1573–1628), Schweizer Politiker, Schultheiss von Bern
 Anton von Graffenried (II.) (1597–1674), Schweizer Politiker, Schultheiss von Bern